Miejscowości w Polsce 

 Morsko – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Morsko – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce 
 Morsko – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice

 Miejscowości w Słowenii
 Morsko – wieś w gminie Kanal ob Soči